La Poza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Poza, Veracruz, 
 La Poza, Querétaro Arteaga, Corregidora, 
 La Poza, Guanajuato kommun, 
 La Poza, Guerrero, 
 La Poza, Jerécuaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar